Iron (qui veut également dire Fer en anglais) peut faire référence à :

Toponymes 

 Iron : petite rivière française, dans le département de l'Aisne ;
 Iron : commune française ;
 Iron Junction, ville du comté de Saint Louis, dans l’État du Minnesota, aux États-Unis ;

Patronymie 
 Brandon Iron : acteur et réalisateur porno canadien.

Linguistique 
 Iron : un des dialectes de la langue ossète.

Informatique 
 SRWare Iron : navigateur Web libre basé sur Chromium mais ne collectant pas d'informations personnelles.

Musique 
 Iron Maiden : groupe de heavy metal traditionnel ;
 Iron Maiden : groupe britannique de hard rock des années 1960, sans lien avec le précédent ;
 Iron Butterfly : groupe de rock ;
 Iron : deuxième album studio du groupe Ensiferum ;
 Iron : single de l'artiste français Woodkid.

Bande dessinée 
 Iron Man : personnage de Marvel Comics ;
 Iron Jaw : personnage de bande dessinée.